YM peut faire référence à :
 Yield management, une stratégie de tarification variable
 * 
 Dredge (drague), selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy,

Ym est un symbole, qui signifie :
 yottamètre, unité de mesure de longueur

ym est un symbole, qui signifie :
 yoctomètre, unité de mesure de longueur

ym est un format de fichiers utilisé sous Atari ST et Amstrad CPC.